Дорстения () — тропический род растений семейства .

Ботаническое описание 	
Многолетние, корневищные, травянистые растения, нередко суккулентные. Стебли очень короткие, мясистые, обычно не превышают 1 см, надземная часть обычно не превышает 1 см. Листья крупные, очерёдные, от яйцевидных до округлых, цельные или перистолопастные, длинночерешковые; прилистники неопадающие, свободные.

Соцветия плоские (дисковидные или чашевидные), зеленоватые, на длинных ножках, на верхней стороне вперемежку располагаются пестичные и тычиночные цветки, погружённые в мясистое цветоложа. Тычиночные цветки: чашечка едва заметная, 2—3-лопастная; тычинок 1—3, в бутоне согнутые. Пестичные цветки: чашечка трубчатая, 4-лопастная; завязь нижняя, погружённа в цветоложе, одногнёздная; рыльце двуветвистое. Плоды — костянки, которые при созревании с силой выбрасываются (катапультируются) под воздействием разбухающей ткани цветоложа.

Таксономия 
, Sp. Pl. 1: 121 (1753).

Род назван в честь немецкого ботаника .

Синонимы

Виды 
Род включает 122 вида:

Примечания

Литература 
 
 

Тутовые
Таксоны растений, названные в честь людей